Bouderbala, commune d'Algérie
 Sami Ameziane dit le Comte de Bouderbala, basketteur et humoriste franco-algérien
 Aziz Bouderbala, footballeur marocain